Kocsis Pál (1884–1967) szőlőnemesítő
 Kocsis Pál (1952) kézilabdázó
 Kocsis Pál (1970) a kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze